Lista długodystansowych tras rowerowych w Niemczech, które spełniają minimalne kryteria Niemieckiego Stowarzyszenia Rowerzystów.

Oprócz nazw szlaków podano również kraje związkowe i państwa (w przypadku transgranicznych dalekobieżnych tras rowerowych) przez które prowadzi trasa oraz jej przybliżoną długość. W Niemczech jest około 40 000 km ścieżek rowerowych (stan na 2012 rok).

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne